Lieder der 2013 erschienenen Ausgabe des katholischen Gebet- und Gesangbuchs Gotteslob sind zum Teil in anderen Gesangbüchern enthalten: natürlich dem 1975 erschienenen Vorgänger, den Regionalteilen der einzelnen Diözesen, aber auch dem Evangelischen Gesangbuch (EG) und zahlreichen Liederbüchern mit neuen geistlichen Liedern. (Für die Gesänge im Stammteil des Gotteslob siehe hier).

Abkürzungen: 
B = Diözese Eisenstadt, K = Diözese Gurk-Klagenfurt, OÖ = Diözese Linz, Ö = ehem. Österreich-Anhang, S = Erzdiözese Salzburg, St = Diözese Graz-Seckau, T = Diözese Innsbruck, W = Erzdiözese Wien 
LQ = Die Liederquelle, Diözese Linz; dmu = du mit uns, Diözese Graz-Seckau; D = "David 6", Diözese Feldkirch 
ö = Lieder in ökumenischer Fassung, (ö) = gering abweichende ökumenische FassungKV = Kehrvers, Resp = Responsorium, greg = gregorianisch, Lit = Litanei, NGL = Neues Geistliches Lied

Römisch-katholische Kirche in Österreich
Römisch-katholisches Medium (Österreich)
Gotteslob